Антон Ястржембский:
 Ястржембский, Антон Викторович (1860—1924) — полковник Русской императорской армии, бригадный генерал Войска Польского в отставке.
 Ястржембский, Антон Станиславович (1884—1960) — российский художник.